Independent Order of Odd Fellows Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Independent Order of Odd Fellows Building (Arkansas), ID-Nr. 04000509
 Independent Order of Odd Fellows Building (Kalifornien), ID-Nr. 78000751

Siehe auch:
 I.O.O.F. Building